Serra de les Guixeres (Alfarràs), serra al municipi d'Alfarràs, a la comarca del Segrià
 Serra de les Guixeres (Artés), serra al municipi d'Artés, a la comarca del Bages
 Serra de les Guixeres (Montblanc), serra als municipis de Valls, a la comarca de l'Alt Camp, i de Montblanc, a la de la Conca de Barberà